Baderhaus steht für:

 Baderhaus (Gramastetten), dreigeschossiges Haus in der Marktstraße 10 in der Gemeinde Gramastetten, Oberösterreich
 Baderhaus (Merkendorf), zweigeschossiger Satteldachbau in der Hauptstraße 26, Ecke Schulstraße in der Stadt Merkendorf, Landkreis Ansbach, Bayern
 Baderhaus (Sommerach), denkmalgeschütztes Wohnhaus in der Gemeinde Sommerach, Landkreis Kitzingen, Bayern
 Baderhaus (Ulrichsberg), Gebäude in der Falkensteinstraße in der Gemeinde Ulrichsberg, oberes Mühlviertel, Oberösterreich